Robin Beck peut désigner :
 Robin Beck (né en 1953), triathlète américaine ;
 Robin Beck (née en 1954), chanteuse américaine.